Хенрик Улоф Стенсон (; род. 5 апреля 1976 года, Гётеборг, Швеция) — шведский гольфист. Стенсон — первый швед в истории, победивший на Открытом чемпионате Великобритании. Более 250 недель Хенрик Стенсон входил в первую десятку сильнейших гольфистов мира.

В июле 2013 года Стенсон занял итоговое второе место на Открытом чемпионате. В том же году он поднялся на 3-е место в официальном мировом рейтинге (OWGR), также Стенсон выиграл два итоговые турнира: Кубок FedEx (в рамках PGA-тура) и Race to Dubai (в рамках Европейского тура), став, таким образом, первым игроком, выигрывавшим за один сезон оба этих соревнования.

Ранняя карьера 
Стенсон родился в Гётеборге. Принял участие в первых соревнованиях в возрасте 12 лет. Природный левша, Стенсон переучился на правшу. В начале 1990-х годов начал играть в юношеских и любительских турнирах. Выступал за шведские юношеские команды в 1994 году.

Профессиональная карьера

1999—2012 
Стенсон начал играть на профессиональном уровне с 1999 года. Он принял участие в главном Европейском туре в 2001 году и в том же году выиграл Международный открытый турнир Benson & Hodges. С 2005 по 2008 год по итогам каждого сезона входил в число десяти лучших гольфистов PGA Tour.

Стенсон вошёл в топ-20 официального мирового рейтинга гольфистов в 2006 году; в 2007 году вошёл в десятку. В феврале Стенсон стал первым шведом, победившем на чемпионате мира по гольфу: в финальной игре Стенсон обыграл Джеффа Огилви. Таким образом Стенсон поднялся на пятую строчку в мировом рейтинге, показав лучший результат среди шведских игроков (предыдущий рекорд принадлежал Йесперу Парневику — 7 место в мае 2000). В общей сложности с 2007 года в топ-10 Хенрик Стенсон находился более 90 недель. В конце сезона швед сбавил обороты, и удержать первое место в турнирном зачёте ему не удалось: четвёртое место.

10 мая 2009 года Стенсон выиграл чемпионат THE PLAYERS, обыграв Йена Поултера. Эта победа вновь вывела его на пятое место в официальном мировом рейтинге, на следующей неделе он поднялся на четвёртое. Однако в начале 2012 года рейтинг шведа обрушился до 230 пунктов, и гольфист вылетел из топ-10.

2013 
В 2013 году Стенсон одержал ряд побед и вновь добился высокого результата. На Открытом чемпионате 2013 года в шотландском Мюрфилде Стенсон занял второе место, пропустив вперёд лишь Фила Микельсона; в следующем месяце на турнире WGC-Bridgestone вновь стал вторым, уступив на этот раз Тайгеру Вудсу. После этого результата швед поднялся на 11-е место в мировом рейтинге.

На следующем крупном чемпионате PGA 2013 занял только третье место; победил на том турнире Джейсон Дафнер.

В 2013 году Стенсон выиграл чемпионат Дойче Банка и занял первое место в Кубке FedEx.

3 ноября 2013 года швед вышел на третье место в мировом рейтинге. Сезон Хенрик Сненсон закончил, заняв первое место на PGA Tour.

2014 — настоящее время 
В мае 2014 года Стенсон вышел на второе место в мировом рейтинге, уступая только Адаму Скотту.

В 2015 году в 16 турнирах PGA Tour четырежды занимал второе место (в том числе трижды за последний месяц сезона).

В июне 2016 года он стал четвёртым двукратным обладателем Открытого международного турнира БМВ. В 2016 году, выиграв турнир, одержал 10-ую победу в Европейском туре в карьере. В августе 2016 года Хенрик Стенсон принял участие в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, в программу которых спустя 112 лет вернулся гольф. На протяжении всего турнира Стенсон показывал довольно стабильные результаты и перед последним днём соревнований вышел на второе место, отставая от британца Джастина Роуза на 1 удар. 4-й раунд шведский гольфист закончил на 14-м месте с результатом 3 ниже пар, что позволило ему удержать свою позицию в итоговом рейтинге и стать серебряным призёром Олимпийских игр.

Личная жизнь 
Стенсон женился на Эмме Лофгрен в Дубае, спустя десять лет после первой встречи в университете Южной Каролины. Пара имеет двух детей: дочь Лизу и сына Карла.

Профессиональные победы (19)

Победы в Европейском туре (11) 

Европейский рекорд тура плей-офф (1-3)

Победы в PGA-турах (5)

Победы в Sunshine-турах (1)

Победы в Challenge-турах (3)

Другие победы (1)

Крупные чемпионаты

Победы (1)

Результаты 

НЕТ = не играл
КАТ = не пробился в 3-й и 4-й раунды
Победы на турнирах отмечены зелёным, топ-10 — жёлтым.

Всего

Чемпионат мира по гольфу

Победы (1)

Результаты 
Результаты не в хронологическом порядке до 2015 года.

 Eisenhower Trophy (от Швеции): 1998
 St Andrews Trophy (от Континентальной Европы): 1998 (победители)
Профессиональный
 Seve Trophy (от Континентальной Европы): 2005, 2009
 Чемпионат мира (от Швеции): 2005, 2006, 2008 (победители), 2009
 Royal Trophy (от Европы): 2006 (победители), 2007 (победители), 2010 (победители), 2011 (победители), 2012
 Кнвук Сгз (представительство в Европе): 2006 (победителей), 2008, 2014 (победители)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Профиль на сайте PGA Тура
 Профиль на сайте Европейского Тура 
 Рейтинг

Гольфисты Швеции
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Гольфисты на летних Олимпийских играх 2016 года